Пейрефит, Ален (1925—1999) — французский дипломат, государственный деятель, писатель; член Французской академии (1977), министр юстиции Франции (1977—1981).
 Пейрефитт, Роже (1907—2000) — французский писатель, историк и дипломат.